Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Jim Pugh che hanno battuto in finale Francisco Montana e David Wheaton 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Mark Kratzmann /  Rick Leach (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)

 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Jim Pugh (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1992
ATP Tour 1992